Брут I Троя́нский (, ; умер в 1125 году до н. э.) — потомок мифического троянского героя Энея Анхизида. Согласно средневековым британским источникам, Брут считается основателем и первым королём Британии. Впервые легенда о Бруте появилась в «Истории бриттов» — сочинении валлийского историка Ненния (IX век), но широко известной эта легенда стала лишь в XII веке благодаря труду Гальфрида из Монмута «История королей Британии».

Биография 

Брут родился в семье Сильвия, царя Альбы Лонги — латинского города в Лации (Италия). 

В 1150 до н. э. он покинул своё королевство и отправился в море. Через год он прибыл в Британию. Брут покорил местные племена и основал королевство.

Потомки

См. также 
 Лондонский камень

Примечания

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии
Яфетиды